Eckartsbrunn ist der Name folgender Orte:

 Eckartsbrunn, Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Eigeltingen #Honstetten
 Eckartsbrunn (Gemeinde Hellmonsödt), Ortschaft von Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich